Olympiska spelen i Cortina d'Ampezzo kan syfta på:

Olympiska vinterspelen 1944 – inställt på grund av andra världskriget
Olympiska vinterspelen 1956